AHZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Alpe d'Huez (Francia)